Jelden ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jelden (geb. 1928), deutscher Konzertsänger (Tenor)
 Michael Jelden (geb. 1971), deutscher Violinist